Главный штаб:
 Главный штаб — наименование генерального штаба в вооружённых силах некоторых государств;
 Главный штаб — наименование штабов полевых армий, в Вооружённых силах России имперского периода, до Великой войны 1914 года;
 Главный штаб — одно из главных управлений Военного министерства Российской империи;
 Главный штаб — здание, в котором располагался Главный штаб Вооружённых сил Российской империи;
 Главный штаб вида вооруженных сил — орган военного управления данным видом вооруженных сил некоторых государств.